La Copa de la Reina 2012-13 corresponde a la 51ª edición de dicho torneo. Se celebró entre el 9 y el 10 de marzo de 2013 en el Pabellón Municipal Ángel Nieto de Zamora.

Cuadro

Partidos

Semifinales

Final

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
 Liga Femenina Sitio web oficial

Copa de la Reina de baloncesto
Baloncesto en España en 2013